Mistrovství světa v hokejbalu 1999 bylo v pořadí 3. mistrovství světa v hokejbalu mužů. Konalo se podruhé na Slovensku, ve Zvoleně. Zvítězili Slováci, kteří vyhráli nad Kanadou 3:2 a oslavili tak první titul.

Účastníci

Skupina A 

Konečná tabulka

Zápasy

Skupina B 

Konečná tabulka

Zápasy

Play off

Semifinále

O 3. místo

Finále

Konečné pořadí 

Mistrovství světa v hokejbalu
Hokejbal na Slovensku
Sportovní události na Slovensku
Hokejbal v roce 1999
Sport na Slovensku v roce 1999
Sport ve Zvolenu